Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 2019/2020 rozpoczął się 7 września 2019 r. w nowozelandzkiej Cardronie, a zakończył 8 marca 2020 r. w Krasnojarsku w Rosji.

Kryształowe Kule skutecznie obronili: Kanadyjczyk Mikaël Kingsbury wśród mężczyzn oraz Perrine Laffont z Francji wśród kobiet.

Po raz pierwszy w historii, w krajach, w których żadna ze stacji telewizyjnych nie posiada wyłącznych praw transmisyjych, zawody tego cyklu było można oglądać w internecie za pośrednictwem serwisu YouTube.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 SX = skicross
 HP = halfpipe
 SS = slopestyle
 BA = big air

Kalendarz

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2019 w sportach zimowych
2020 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym